Augustibuller 2006 var den elfte upplagan av musikfestivalen Augustibuller, 4–5 augusti 2006. Punkbandet Clockwork Crew inledde festivalen klockan 12.00 den 4 augusti och death n' roll-bandet Entombed avslutade lördagen den 5 augusti klockan 01.15.

Klubbtältet som fanns på festivalen detta år hette Klubb Mökki. Mökki är finska och betyder torp. Där har det bland annat spelats ska, punk och rock.

Aldrig tidigare har så många människor haft så trevligt och varit så pass lugna som på årets festival. stod det på Augustibullers webbplats den 8 augusti, tre dagar efter festivalen.

Augustibuller 2006 hade 6 500 sålda tvådagarsbiljetter, nästan 1 000 endagsbiljetter och över 500 funktionärer. Inklusive alla band, gäster och pressackrediterade hade Augustibuller 2006 över 8 500 besökare.

Bandlista

Inställda band
 The Bustups vs. The Liptones
 The Vicious

Spelschema

 

2006
Musikåret 2006